«Living in a Ghost Town» () — песня группы The Rolling Stones. Она была выпущена 23 апреля 2020 года, став первым оригинальным синглом с 2012 года. Трек записан группой в самоизоляции из-за пандемии коронавируса и стал откликом на связанные с этим события.

История 
С 2017 года группа совершала мировое концертное турне No Filter Tour, но пандемия коронавируса в 2020 году вынудила их остановиться.

23 апреля 2020 года Мик Джаггер анонсировал через социальные сети (Facebook) выход нового сингла «Living in a Ghost Town». Он стал частью нового материала, который группа записывала в студии перед началом пандемии коронавируса. Это песня, которую группа задумала задолго до этого момента, но именно сейчас вернулась к работе над треком, так как считает, что «она созвучна тому времени, в котором мы сейчас живём». Она стала их первым оригинальным материалом с 2012 года, когда вышла сборка-компиляция GRRR!, где были только две новые песни: «Doom and Gloom» и «One More Shot». С тех пор было ещё несколько блюзовых альбомов каверов, Blue and Lonesome (в 2016 году) и Honk (в 2019 году). А последний альбом с новым оригинальным материалом вышел в 2005 году, когда вышел диск A Bigger Bang. Последним для группы выступлением стало участие в мировом домашнем концерте, прошедшем 18 апреля 2020 года, получившим название One World: Together At Home.

23 апреля 2020 года песня появилась на стриминговых каналах, включая видеоклип, а на CD-дисках в качестве сингла Living In a Ghost Town будет выпущена 29 мая. Также 26 июня 2020 года планируется выпуск ограниченного тиража на виниле

Отзывы 
Композиция в целом была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями.
Алексис Петридис из газеты The Guardian назвал трек «их лучшей песней за последние годы», уделив особое внимание своевременной лирике и влиянию регги на музыку. Уилл Ходжинксон в газете The Irish Times дал ту же высокую оценку и согласился с тем, что темп и настроение отражают опыт пребывания взаперти. Крейг Дженкинс из сетевого издания Vulture отмечает, что сингл появился очень «вовремя», поскольку «суть трека лежит где-то между тоскливой ностальгией бумера и молчаливым признанием того, что пески времени изменились, и мы снова с любовью оглядываемся назад, а не взволнованно вперед».

Марк Бомонт из журнала NME критично отнёсся к новому треку, назвав его «поспешным и недоделанным комментарием о нашем нынешнем затруднительном положении», особенно критикуя текст песни, поскольку «у Джаггера, возможно, нет возможности понять и говорить о реальном дискомфорте и изоляции среднестатистического британского жителя хибар или о страхе и безнадежности миллионов, несправедливо проваливающихся сквозь зияющие дыры в пакетах безопасности Риши Сунака».
Джон Парелес из газеты The New York Times в очередном списке самых заметных музыкальных релизов недели, отметил и рекомендовал этот трек. Том Брейхан из издания Stereogum,
кратко прокомментировал актуальность трека, написав, что он очень хорошо продюсирован, но «звучит тяжелее, чем можно было ожидать от новой песни Stones».

Музыкальное видео 
В сопровождающем музыкальном видео камера буквально летит по безлюдным и полупустым улицам разных городов мира, включая такие мегаполисы как Лондон, Лос-Анджелес, Торонто, Киото, Кейптаун, Осло и другие. Группа показана в клипе в процессе записи в студии. Режиссёр Джо Коннор использовал для этого кадры, в том числе и те, которые ему передали местные фотографы.

Участники записи 
The Rolling Stones
 Мик Джаггер — вокал, гитара, губная гармошка, продюсер
 Кит Ричардс — ритм-гитара, бэк-вокал, продюсер
 Ронни Вуд — лид-гитара, бэк-вокал
 Чарли Уоттс — барабаны

Дополнительный персонал
 Matt Clifford — клавишные, валторна, флюгельгорн, саксофон, звукоинженер
 Дэррил Джонс — бас-гитара
 Krish Sharma — звукоинженер
 Cenzo Townshend — микширование
 Дон Воз — продюсер

Чарты

История выхода

Примечания

Ссылки 
 
 Ghost Town - The Rolling Stones - Hollywood - 23rd November 2021
 Reviews на сайте Album of the Year
 
 «Living in a Ghost Town» на сайте Rate Your Music
 Обзор песни на сайте MSN.com

Песни, написанные Джаггером/Ричардсом
Песни The Rolling Stones
Песни 2020 года
Синглы Universal Music Group
Песни в стиле регги
Влияние пандемии COVID-19 на музыкальные мероприятия